Gordini T16 je Gordinijev dirkalnik, ki je bil uporabljen na dirkah Formule 1 in Formule 2 med sezonama  in , večinoma s strani tovarniškega moštva Equipe Gordini. Skupno so dirkači z njim nastopili na dvestopetih dirkah v obeh kategorijah, od tega so šestindevetdesetkrat dirko končali ter dosegli osem zmag in še osemnajst uvrstitev na stopničke. 

Po nastopu na dveh dirkah Formule 2, je bil v  dirkalnik prvič uporabljen na prvenstveni dirki za , kjer je Jean Behra osvojil tretje mesto, ki je, skupaj s tretjim mestom Roberta Manzona na naslednji dirki za , najboljša uvrstitev dirkalnika na prvenstvenih dirkah Formule 1. So pa dirkači dosegli tudi tri zmage v sezoni na neprvenstvenih dirkah, Jean Behra na dirki za  in na dirki Grand Prix de la Marne, Maurice Trintignant pa na dirki za . V  je prvenstvene točke osvojil le Trintignant s petima mestoma na dirkah za  in , francoski dirkač je zmagal tudi na dirkah Formule 2 za  in . 

Tudi v  so na prvenstvenih dirkah Formule 1 dirkači kot uvrstitve med dobitnike točk dosegli dve peti mesti, Élie Bayol na  in André Pilette na dirki za , na neprvenstvenih dirkah pa je Jean Behra dosegel zmagi na dirkah Grand Prix de Pau in Velika nagrada Cadoursa. Po  brez prvenstvenih točk v Formuli 1 ali zmag na neprvenstvenih dirkah, je v  Hernando da Silva Ramos dosegel peto mesto na dirki za , Robert Manzon pa je dosegel zadnjo zmago za dirkalnik na neprvenstveni dirki Formule 1 za . Zadnja dirka za dirkalnik je bila dirka za , kjer je André Simon osvojil drugo mesto.

Popolni rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Viri

Statistika dirkalnika na www.racing-database.com 

T16